Абсолютный чемпионат СССР по боксу 1977 года прошёл в Ленинграде 19-23 декабря. Победителем соревнований стал Евгений Горстков («Зенит», Москва), победивший в финале Петра Заева (Вооружённые Силы, Москва). Илья Гурович («Динамо», Николаев) и Геннадий Кокурин (Вооружённые Силы, Ташкент) проигравшие в полуфиналах соответственно Заеву и Горсткову, стали бронзовыми призёрами чемпионата.

Медалисты

Ход соревнований

Литература 
 Панорама спортивного года 1977 / Сост. А. Н. Корольков. М.: «Физкультура и спорт», 1978, 128 с. — С. 36

Ссылки 
 

Абсолютные чемпионаты СССР по боксу
Спорт в России в 1977 году
1977 год в боксе
Декабрь 1977 года
Соревнования по боксу в Санкт-Петербурге
1977 год в Санкт-Петербурге
Чемпионаты СССР в 1977 году